Einführung in den Tempel steht für
 Einführung Jesu in den Tempel, 2. Februar, Darstellung des Herrn
 Einführung Mariens in den Tempel, 21. November, heute katholisch Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem